Eine Viehauktionshalle bezeichnet

 eine Halle für Auktionen für Vieh, siehe Viehauktion

Folgende Gebäude:
 Viehauktionshalle Weimar
 Viehauktionshalle Würzburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt